Iso Santakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Santakari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Iso Santakari (ö i Satakunta), Raumo, 

Robotskapade Finlandförgreningar